Blue Angel, também conhecida como Viva Style (21 de junho de 1988) é uma atriz pornográfica húngara.

Biografia 
Nascida na Hungria em 21 de junho de 1988, começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2007, aos 19 anos de idade. Desde então, ela já apareceu em cenas de sexo anal, ATM, lésbicas e facial.

Prêmios e indicações 
 2009: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign Shot Production – Hell Is Where the Party Is
 2009: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year (Atriz Estrangeira do Ano) — indicada (como Viva Style)
 2010: AVN Award - Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production - Rocco: Puppet Master 3
 2010: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2011: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2013: XBIZ Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada

Ligações externas 

 
 
 

Atores pornográficos da Hungria